Буква или Букве има више значења:

 Букве (породица), породица биљака
 Букве (род), род биљака
 Обична буква, врста биљке

или:

 Буква (Крешево), насеље у општини Крешево, Федерација БиХ, БиХ
 , насеље у општини Тешањ, Федерација БиХ, БиХ
 Букве (Витез), насеље у општини Витез, Федерација БиХ, БиХ